Il singolare del torneo di tennis Allianz Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Patricia Mayr-Achleitner che ha battuto in finale Kristína Kučová 6-2, 1-6, 6-3.

Teste di serie 

 Patricia Mayr-Achleitner (Campionessa)
 Kristína Kučová (finale)
 Carina Witthöft (primo turno)
 Anne Schaefer (semifinali)

 Cristina Dinu (quarti di finale)
 Beatriz García Vidagany (quarti di finale)
 Corinna Dentoni (secondo turno)
 Lesley Kerkhove (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Allianz Cup 2013